Das Herreneinzel der Australasian Championships 1923 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Vorjahressieger war James Anderson. Das Finale gewann Pat O’Hara Wood mit 6:1, 6:1, 6:3 gegen Bert St. John. Es war sein erster Sieg bei den Australasian Championships.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan der Australian Open-Homepage auf archive.org

Herreneinzel
1923